Точка сборки (англ. assemblage point) — термин, относящийся к системе эзотерических знаний толтеков в изложении Карлоса Кастанеды. Вошёл в употребление в кругах эзотериков, философов и психологов благодаря циклу книг Кастанеды, первые из которых появились в начале шестидесятых годов двадцатого века. Данный термин возникает в поздних книгах Кастанеды и впервые встречается в работе «Дар орла».

Согласно учению дона Хуана, «точка сборки» представляет собой нечто, напоминающее по своей форме солнце: она находится на задней поверхности «энергетического кокона» человека, примерно на расстоянии вытянутой руки, за лопатками. Свечением «точка» освещает эманации энергетических волокон, находящиеся внутри энергетического кокона человека или же за его пределами; степень свечения зависит от уровня осознанности. По словам дона Хуана, вся магия связана со способностью манипулировать и управлять «точкой сборки» и то, что от ее формы и позиции в пространстве зависит, каким и кем будет человек, мужчиной или женщиной, а так же какой и как мир он будет воспринимать. «Точка сборки» — знания, относящиеся не непосредственно к физическому, а к энергетическому восприятию (как «энергетически» воспринимается аура во многих эзотерических учениях о восприятии).

- Как ты уже знаешь, — продолжал дон Хуан, — шаманы древней Мексики были убеждены, что интерпретация происходит в области особо яркого свечения — в точке сборки.
Точка сборки позволяет человеку воспринимать миллиарды энергетических волокон, превращая их в данные органов чувств. Затем она интерпретирует эти данные, «собирая» из них ту картину, которую мы, как порождения человеческой социализации и жертвы собственных представлений о человеческом потенциале, привыкли считать миром повседневной жизни.

 
Тема «точки сборки» и поиска информации в данном направлении непосредственно пересекается с понятием мультивселенной и Иного мира, так как значительный сдвиг «точки сборки» за пределы энергетического кокона (тела) человека приводит к возможности восприятия иных, отличных от нашего мира, миров, сдвигу перспективы (в состоянии изменённого сознания или по иным причинам), а так же создаёт возможность перехода в эти миры.
Одной из самых драматических черт человеческой природы является ужасная связь между глупостью и саморефлексией. Именно глупость заставляет обычного человека отвергать все, что не согласуется с его рефлексивными ожиданиями. Например, являясь обычными людьми, мы не в состоянии оценить наиболее важный аспект знания, доступного человеческим существам: наличие «точки сборки» и факт, что ее можно сдвигать.

В культуре 
По оценкам литературоведов, картина мира, отражённая в работах Кастанеды, в том числе и понятие о светящейся «точке сборки», собирающей миры, нашла своё творческое воплощение в нескольких романах Виктора Пелевина.

Ссылки

Литература 
 Адоньев Д. А. Неоязычество. Классификация языческих течений нового времени. Дипломная работа по предмету «Апологетика». Воронежская Православная Духовная семинария, 2007 
 Ежова О. А. Парафилософия Карлоса Кастанеды в контексте психоделического мистицизма контркультуры XX века. — Дисс. на соискание учёной степени кандидата философских наук. Белгород, 2012.
 Клейн Лев Самойлович Антропологическая феноменология // Развитие личности. 2008. № 4. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/antropologicheskaya-fenomenologiya (дата обращения: 12.06.2022).
 ЛЮБАРСКИЙ Р. В. Концепции К. Кастанеды в русской рок-поэзии и постмодернистских романах В. Пелевина и М. Фрая конца ХХ-начала ХХI веков. Автореф. дисс. на соискание учёной степени кандидата филологических наук. Орёл, 2020.
 Русаков Ю. А. Философские аспекты учения Карлоса Кастанеды : Автореф. дис. … канд. филос. наук: 09.00.03 / Русаков Юрий Александрович; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. — М., 2013. — 136 с.

Эзотерика
Неошаманизм
Учение Кастанеды